Raketaka madagaszkári királyi hercegnő (1824–1828), Madagaszkár trónörököse, I. Ranavalona madagaszkári király lánya
Raketaka madagaszkári királyi hercegnő (1836/7–1878), Dzsombe Szudi Fatima néven Mohéli királynője (szultánja), I. Abdul Rahman (Ramanetaka-Rivo) madagaszkári királyi herceg és mohéli szultán-király lánya
Raketaka madagaszkári királyi hercegnő (?–1883 után), III. Ranavalona madagaszkári királynő édesanyja